Lazzaro Mocenigo peut faire référence à deux sous-marins de la Regia Marina :
 Lazzaro Mocenigo, de la Classe Pietro Micca lancé en 1919, 9 mois après la fin de la Première Guerre mondiale
 Lazzaro Mocenigo, de la classe Marcello lancé en 1938 et ayant participé à la Seconde Guerre mondiale